Der Name Fort Nassau wurde von den Niederländern für verschiedene Festungen und Handelsstationen an unterschiedlichen Orten weltweit verwendet.

Er bezog sich auf das Herrschergeschlecht des Hauses Oranje-Nassau. Fort Oranje ist daher ebenfalls ein häufiger Name für niederländische Festungen. Fort Nassau gab es auf / in:

 Afrika
 Fort Nassau (Senegal).
 Fort Nassau (Ghana).

 Asien
 Fort Nassau (Banda Neira) auf den Banda-Inseln, dort auf der Insel Banda Neira, erbaut 1609.

 Amerika
 Fort Nassau (New York) nahe Albany (New York), 1614 zum Zweck des Pelzhandels mit den Indianern errichtet, später durch Fort Orange ersetzt.
 Fort Nassau (New Jersey) in Gloucester in New Jersey, 1626 ebenfalls für den Handel mit den Indianern errichtet.
 Fort Nassau (Curaçao) auf einem Hügel auf der Karibikinsel Curaçao nahe Willemstad, später zu einem Restaurant umgebaut.
 Fort Nassau (Bahamas) auf den Bahamas, damals unter britischer Kontrolle, war 1775 Schauplatz einer amphibischen Landungsaktion während des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges.

 Europa
 Fort Nassau (Niederlande), in den Niederlanden bei Aardenburg in Zeeland, ursprünglich Fort Nieuw Terhofstede genannt 1621/22 errichtet.